

Architettura
 Citadelle Laferrière – fortezza haitiana

Persone
 Adolphe Laferrière – attore teatrale francese
 Dany Laferrière – scrittore e accademico haitiano naturalizzato canadese
 Édouard Laferrière – giurista francese
 Firmin Laferrière – giurista francese